Hafiz puede referirse a:
Hafiz, "preservador" en lengua árabe, que es como se llama a quien se sabe de memoria el Corán.
Hafiz Shirazi (1325-1389), poeta persa.